kanton Guéret-Nord
 kanton Guéret-Sud-Est
 kanton Guéret-Sud-Ouest